Yarra ist der Name von

 Yarra City, ein lokales Verwaltungsgebiet in der Metropolregion von Melbourne im australischen Bundesstaat Victoria
 Yarra Ranges Shire, ein lokales Verwaltungsgebiet in der Metropolregion von Melbourne im australischen Bundesstaat Victoria
 Yarra River, ein Fluss im Süden des australischen Bundesstaates Victoria
 Yarra Valley, das Tal des Yarra River, ein Weinbaugebiet in Australien
 HMAS Yarra, ein mehrfach vergebener Name für Schiffe der Royal Australian Navy
 Yarra Trams, ein Verkehrsunternehmen im Großraum Melbourne in Australien
 Yarra (Schiff, 1884), ein 1884 in Dienst gestelltes französisches Passagierschiff

Siehe auch:
 Yara